Presidencia del Consejo o Presidente del Consejo puede referirse a:

 Presidencia del Consejo de la Unión Europea, órgano interno del Consejo de la Unión Europea.

 Presidente del Consejo Europeo, una de las más altas posiciones institucionales de la Unión Europea, y sin duda la más simbólica, cuya dimensión política interna se vuelca sobre el Consejo Europeo.

 Presidente del Consejo de Ministros de España, nombre con el que genéricamente se conoce al Jefe de Gobierno en España durante la llamada Edad Contemporánea.

 Presidente del Consejo de Ministros del Perú, comúnmente llamado o bien Premier (fórmula de tratamiento, el de habla culta o el que debiera serlo) o bien Primer Ministro.

 Presidente del Consejo de Ministros de Italia, es el jefe de Gobierno del país, y quien ocupa uno de los siguientes cinco cargos.